Birchmeier ist der Name von:

 Carmen Birchmeier-Kohler (* 1955), deutsche Entwicklungsbiologin
 Walter Birchmeier (* 1943), Schweizer Biomediziner

Birchmeier steht auch für:

 Birchmeier Krankenkasse, eine Schweizer Krankenkasse